Long Valley kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Long Valley (dal i Antarktis),

Hongkong 

 Long Valley (dal i Hongkong), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar